Herzog Karl von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (* 30. September 1813 auf Schloss Gottorf, Schleswig; † 24. Oktober 1878 auf Louisenlund) war ein Mitglied des Hauses Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, einer Nebenlinie des Hauses Oldenburg.

Leben 
Herzog Karl wurde am 30. September 1813 in der Residenz seiner Großeltern auf Schloss Gottorf nahe der Stadt Schleswig im Herzogtum Schleswig, damals ein Teil des dänischen Gesamtstaates, geboren. Er war das zweite Kind und der erste Sohn des Herzogs Wilhelm von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck (1785–1831) und dessen Gemahlin Luise Karoline von Hessen-Kassel (1789–1867), sowie ein jüngerer Bruder von Christian IX., der ab 1863 König von Dänemark war, und Onkel von dessen Sohn Wilhelm, der ab 1863 als Georgios I. König von Griechenland war.

Karls Vater war Oberhaupt des herzoglichen Hauses Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck, einer entfernten und unbedeutenden Nebenlinie des Zweiges Schleswig-Holstein-Sonderburg des Hauses Oldenburg, die auf Herzog Johann, einen jüngeren Halbbruder von König Christian III. von Dänemark und Norwegen zurückgeht. Als sogenannte abgeteilte Herren erhielten Johann und seine Nachkommen zwar den herzoglichen Titel und Rang, besaßen aber in Schleswig und Holstein lediglich Erbrechte und verfügten über keine souveränen Ländereien. Da Johann viele Söhne hatte, wurde das Herzogtum Sonderburg nach seinem Tod in mehrere kleine Titularherzogtümer aufgeteilt, die jeweils nur aus wenigen Gütern und Kirchspielen bestanden und demzufolge nicht genug Einkommen für eine standesgemäße Lebensführung erbrachten. Karls Vater wurde 1825 vom dänischen König mit dem Schloss Glücksburg belehnt und nannte sich fortan Herzog zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg statt -Beck. Karl heiratete am 19. Mai 1838 in Kopenhagen Prinzessin Wilhelmine, die Tochter von König Friedrich VI. von Dänemark und seiner Frau Marie von Hessen-Kassel. Wilhelmine war zuvor von 1828 bis zu ihrer Scheidung 1837 mit Prinz Friedrich von Dänemark, dem späteren König Friedrich VII. verheiratet gewesen. Die Ehe blieb kinderlos. Karls Erbe und Nachfolger wurde sein jüngerer Bruder Friedrich.

Er schlug die dänische Offizierslaufbahn ein und brachte es bis zum Oberst und Kommandeur des 5. Jägercorps. Mit dem Tod seines Vaters am 17. Februar 1831 wurde er der zweite Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg und kümmerte sich um den ausgedehnten Güterbesitz.

1840 erwarb er die Güter Loitmark (dänisch: Løjtmark), der Ortsteil wird auf deutsch Loitfeld genannt, und Espenis (dänisch: Espenæs) an der Schlei, 1855 auch Gut Grünholz. Am 19. Mai 1863 verlieh ihm die Stadt Kiel anlässlich seiner Silberhochzeit die Ehrenbürgerwürde.

Er war Mitglied der Altonaer Freimaurerloge Carl zum Felsen.

Auszeichnungen 
 28. Oktober 1836: Dannebrogorden, Großkreuz
 Dannebrogmann
 17. Mai 1838: Elefanten-Orden
 Russischer Orden der Heiligen Anna, Großkreuz
 Hausorden vom Goldenen Löwen, Großkreuz
 Hausorden Albrechts des Bären, Großkreuz

Vorfahren

Weblinks

Einzelnachweise 

Herzog (Schleswig-Holstein)
Familienmitglied des Hauses Oldenburg (jüngere Linie Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg)
Ehrenbürger von Kiel
Träger des Ordens des Heiligen Andreas des Erstberufenen
Träger des Elefanten-Ordens
Großkreuz des Hausordens vom Goldenen Löwen
Träger des Großkreuzes des Dannebrogordens
Dannebrogmann
Träger des Ordens der Heiligen Anna
Träger des Hausordens Albrechts des Bären
Freimaurer (19. Jahrhundert)
Freimaurer (Deutschland)
Geboren 1813
Gestorben 1878
Mann